Marulanda kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Marulanda (ort), Caldas, 
 Marulanda (kommun), Caldas,